Thomas Roch Dupland (ur. 3 lutego 1996 w Sallanches) – francuski skoczek narciarski. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014–2016). Uczestnik zimowej uniwersjady (2017). Trzykrotny drużynowy mistrz Francji (2015, 2016 i 2017) i indywidualny wicemistrz kraju z 2018.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok oddał w wieku 9 lat. W oficjalnych zawodach międzynarodowych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2012 w konkursie Alpen Cupu. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w styczniu 2015 (22. miejsce w Oberwiesenthal). W FIS Cupie po raz pierwszy wystartował we wrześniu 2013 w Einsiedeln, a pierwsze punkty tego cyklu zdobył 12 września 2015 (także w Einsiedeln), gdzie był 29. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w grudniu 2015, a punktował po raz pierwszy 11 grudnia 2016 w Vikersund, gdzie był 30.

Trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów – w 2014 indywidualnie był 49., a drużynowo 12., w 2015 w konkursie indywidualnym zajął 40. pozycję, a w 2016 indywidualnie uplasował się na 41. miejscu, a w konkursie drużynowym mężczyzn był 10.

W lutym 2017 wystartował w Zimowej Uniwersjadzie 2017, plasując się w konkursie indywidualnym na 26. lokacie. W tym samym miesiącu w słabo obsadzonych konkursach Pucharu Kontynentalnego w Erzurum dwukrotnie plasował się na początku drugiej dziesiątki. W sierpniu 2017 zadebiutował w zawodach najwyższej rangi, odpadając w kwalifikacjach do zawodów w Courchevel (został zdyskwalifikowany w tej fazie rywalizacji). W grudniu 2017 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach do konkursów w Engelbergu. W lipcu 2018 zadebiutował w głównej części zmagań zawodów najwyższej rangi, plasując się na 50. lokacie w konkursie LGP w Hinterzarten.

Trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza Francji w konkursach drużynowych – w 2015 i w 2016 w barwach zespołu Mont Blanc, w którym, oprócz niego, startowali jeszcze Noëlig Revilliod Blanchard, François Braud i Vincent Descombes Sevoie oraz w 2017, gdy w składzie tego zespołu Revillioda Blancharda zastąpił Brice Ottonello. W 2018, ex aequo z Ronanem Lamy Chappuis, został wicemistrzem Francji w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

W czerwcu 2019 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. R. Duplanda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty T. Rocha Duplanda na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Sallanches